Feitosa puede referirse a:
 Feitosa (España), aldea española de la parroquia de Árbol, municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 Feitosa (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.